Niebisch ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Niebisch (* 1934), deutscher Leichtathlet
 Jackie Niebisch (* 1959), Illustrator und Kinderbuchautor